Niemcy:
 Straßhof – dzielnica Furth im Wald
 Straßhof – dzielnica Mainburg
 Straßhof – dzielnica Nittenau

Zobacz też:
 Strasshof an der Nordbahn